Премия «Энни» за лучший независимый анимационный полнометражный фильм () — это премия Энни, учреждённая в 2015 году и присуждаемая ежегодно.

История
Категория была создана для признания полнометражных фильмов, не получивших широкого проката в США, например, работ независимых аниматоров и международных студий.

Победители и номинанты

2010е

2020е

См. также
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм
 Премия «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия Гильдии продюсеров США за лучший анимационный фильм
 Премия BAFTA за лучший анимационный фильм

Примечания

Ссылки
  

Независимый фильм
Энни
Награды, появившиеся в 2015 году
Появились в 2015 году в США
Независимые фильмы